VEZT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 779 амінокислот, а молекулярна маса — 88 665.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Мембранні білки